Raggruppamento Congolese per la Democrazia (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) – partito politico della Repubblica Democratica del Congo
 Raggruppamento Costituzionale Democratico (Rassemblement constitutionnel démocratique) – partito politico tunisino voluto a suo beneficio dal Presidente della Repubblica Zine El-Abidine Ben Ali
 Raggruppamento per la Cultura e la Democrazia (Rassemblement pour la culture et la démocratie) – partito politico algerino
 Real Club Deportivo Mallorca o RCD Maiorca – club di calcio con sede a Palma di Maiorca
 Reial Club Deportiu Espanyol o RCD Espanyol – società calcistica di Barcellona